José I de Portugal (Lisboa, 6 de junio de 1714-Lisboa, 24 de febrero de 1777), apodado el Reformador, fue rey de Portugal desde 1750 hasta su muerte.

Familia 
José nació en Lisboa el 6 de junio de 1714. Era el tercer hijo del rey Juan V de Portugal y de su esposa, María Ana de Austria. José tenía un hermano mayor, Pedro, que murió a los dos años de edad, lo cual convirtió a José en heredero al trono luso. Por línea paterna era nieto del rey Pedro II de Portugal y de la reina María Sofía del Palatinado-Neoburgo. Por línea materna era nieto del emperador Leopoldo I del Sacro Imperio Romano Germánico y de su tercera esposa, Leonor Magdalena del Palatinado-Neoburgo. Sus abuelas eran hermanas, siendo ambas hijas del conde palatino Felipe Guillermo de Neoburgo, mientras que sus abuelos eran primos cuartos.

El 19 de enero de 1729, José I se casó con la infanta española Mariana Victoria de Borbón, en la ciudad de Badajoz, hija del rey Felipe V de España y de Isabel Farnesio. Los vínculos con España eran muy estrechos, ya que José I era además el hermano de la futura esposa del rey Fernando VI de España, la infanta Bárbara. Su esposa, Mariana Victoria, era una amante de la música y la caza, pero fue siempre una mujer seria, a la que no le gustaban los asuntos políticos que atañían al rey, y no tuvo complejos en manifestar este desagrado en público. El matrimonio tuvo cuatro hijas:

 María Francisca (1734-1816), que heredaría el trono portugués como María I de Portugal.
 Mariana (1736-1813), murió soltera.
 Dorotea (1739-1771), murió soltera.
 María Benedicta (1746-1828), que se casó con su sobrino, el infante José Francisco (hijo de su hermana María I). Al morir éste, ella se retiró, siendo conocida como princesa viuda de Brasil el resto de su vida.

Reinado 
José I era un devoto católico y le apasionaba la ópera. Ascendió al trono portugués a los 35 años de edad, tras la muerte de su padre, y casi de inmediato dejó el poder en manos de Sebastião José de Carvalho e Melo, más conocido como el marqués de Pombal. La historia del reinado de José estuvo marcada por la política dictada por el propio Melo.

El poderoso marqués de Pombal supervisó todos los aspectos de la política económica, social y colonial, con la intención de hacer que Portugal se convirtiera en un serio rival para las otras potencias europeas, así como para preservar su propio estatus de poder. Una conspiración de nobles falló en su intento de asesinar al rey y al marqués, lo que permitió que Melo expulsara a los jesuitas de Portugal en 1759, ganando el control sobre la educación pública y confiscando además las tierras de la Iglesia. A continuación, José I implementó una serie de medidas económicas que han sido descritas como dirigistas.

El reinado de José fue también famoso por el terremoto que asoló la ciudad de Lisboa el 1 de noviembre de 1755, día de Todos los Santos. Más de 100.000 personas perdieron la vida por culpa del terremoto y el consecuente tsunami. El terremoto hizo además que José I desarrollara una fuerte claustrofobia y ya no se sintió cómodo viviendo entre cuatro paredes. Por eso, trasladó la corte a un caro complejo de tiendas localizadas en las colinas de Ajuda. Es allí donde se encuentra en la actualidad el Palacio de Ajuda. La capital lisboeta se reconstruyó totalmente, pero a un costo elevado, siguiendo las directrices del marqués de Pombal; una estatua ecuestre del rey José aún se puede ver en la Praça do Comércio, una de las principales plazas de Lisboa.

Muerte y sucesión 
Con la muerte de José I el 24 de febrero de 1777, el trono pasó a su hija, María, y el férreo gobierno del marqués de Pombal llegó a su fin.

Ancestros

Referencias 

Nacidos en Lisboa
Reyes de Portugal del siglo XVIII (casa de Braganza)
Príncipes de Brasil de la casa de Braganza (príncipes herederos de Portugal)
Duques de Braganza del siglo XVIII